Рейнбов Сан Френкс — канадський актор та співак.
 Трент Френкс (англ. Trent Franks; нар. 19 червня 1957, Uravan, Колорадо) — американський політик-республіканець.
 Томмі Френкс (англ. Tommy Franks; нар. 17 червня 1945, Вайнвуд, Гарвін, Оклахома) — американський воєначальник, генерал армії США (2000).